Гиппархия (от греч. hipparchia — начальство над конницей, начальница над конями) — многозначный термин.

 Гиппархия — древнегреческий философ (женщина).
 Гиппархия — подразделение в древнемакедонской коннице, позднее и в Древней Греции.